Název Medokýš má více významů:

minerální pramen
 Bešeňovský Medokýš – minerální pramen na Slovensku u obce Bešeňová v okrese Ružomberok
Medokýš (Bešeňová) – minerální pramen na Slovensku u obce Bešeňová v okrese Ružomberok
Medokýš (Konská) – minerální pramen na Slovensku u obce Konská v okrese Liptovský Mikuláš
Medokýš (Liptovský Ján) – minerální pramen na Slovensku u obce Liptovský Ján v okrese Liptovský Mikuláš
Medokýš (Martin) – minerální pramen na Slovensku u města Martin

vodní tok
 Medokýš (přítok Korytnice) – pravostranný přítok Korytnice na Slovensku v okrese Ružomberok
 Medokýš (přítok Silavy) – levostranný přítok Silavy na Slovensku v okrese Martin